Двадцать первый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 февраля 1968 года по 9 марта 1968 года.

Розыгрыш медалей

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов 
Евгений Ёркин, Николай Маслов;
Сергей Титенков, Василий Щербатов, Григорий Савельев, Константин Прохоров, Геннадий Андрианов;
Игорь Петухов, Валерий Моисеев, Станислав Баранов, Валерий Воронков, Анатолий Алёшкин, Николай Стаканов, Александр Зачёсов, Анатолий Богданов, Игорь Власкин, Владимир Тарасов.
Старший тренер: Геннадий Андрианов (играющий).
Тренер: Анатолий Тимофеев.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 4 по 8 февраля на стадионе СК «Забайкалец» в Улан-Удэ. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Попылев («Горняк»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Павел Ушаков («Металлург»)
 Лучший бомбардир – Александр Бутюгов («Локомотив») – 6 шайб

2-я зона 
Матчи прошли с 5 по 11 февраля на стадионе карьера «Томусинский 3-4» в Междуреченске (первоначально планировалось проведение с 4 по 18 февраля с участием 8 команд). По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виталий Пичужкин («Геолог»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – 
 Самый молодой игрок – Сергей Комарницкий («Труд»)

3-я зона 
Матчи прошли с 4 по 13 февраля на стадионе СК «Волгоцеммаш» в Тольятти. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Девкалионов («Труд»)
 Лучший защитник – Рудольф Мейер («Высокогорец»)
 Лучший нападающий – Николай Екимов («Химик»)
 Самый результативный игрок – Семён Васильченко («Высокогорец») – 19 шайб
 Лучший молодой игрок – Геннадий Разумняк («Металлург»)
 Лучший судья – Анатолий Голышев
 Приз «Самой корректной команде» – «Труд»

4-я зона 
Матчи прошли с 4 по 12 февраля на стадионе «Юность» в Лениногорске. По окончании турнира, за участие подставных игроков, победитель был дисквалифицирован, результаты его встреч аннулированы, финальный турнир, первоначально планировавшийся в Пензе, был перенесён в Лениногорск. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Анатолий Кузнецов («Нефтяник»)
 Лучший нападающий – А.Рузанов («Металлург»)
 Самый корректный игрок –

5-я зона 
Матчи прошли с 7 по 14 февраля на стадионе «Химик» в Клину (первоначально планировалось провести турнир с 4 по 18 февраля в Энгельсе с участием 8 команд).

6-я зона 
Матчи прошли с 5 по 11 февраля на стадионе «Спартак» в Смоленске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Кренев («Искож»)
 Лучший защитник – Шаров («Десна»)
 Лучший нападающий – Игорь Кокошкин («Искож»), Борис Попов («Буревестник»)

7-я зона

Отборочный матч команд Коми АССР 
«Труд» Инта - «Труд-2» Ухта – 8:3, 0:4.

Зональный турнир 
Матчи прошли с 4 по 12 февраля на стадионе завода стекловолокна в Гусь-Хрустальном. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Геннадий Ломов («Локомотив»)
 Лучший защитник – Виктор Конькин («Металлург»)
 Лучший нападающий – Юрий Клянин («Кабельщик»)
 Лучший бомбардир – Юрий Клянин («Кабельщик») – 11 шайб

Полуфинальный турнир

1-я подгруппа 
Матчи прошли с 26 февраля по 1 марта на стадионе «Юность» в Лениногорске. От 6-й зоны выступала вторая команда, в связи участием победителя в первенстве своего ДСО. Также участвовала 3-я команда 5-й зоны.

2-я подгруппа 
Матчи прошли с 26 по 29 февраля на стадионе Высокогорского управления в Нижнем Тагиле.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 3 по 9 марта на стадионе «Юность» в Лениногорске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Александр Поветьев («Нефтяник»)

Примечания

Ссылки 
 1967-68. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.

Хоккей с шайбой